Der Begriff Render-Engine ist mehrdeutig:
Layout-Engine, zum Beispiel im Bereich
 HTML-Rendering
 Desktop-Publishing

Grafik-Engine insbesondere bei Videospielen